Каарма:

 Каарма — волость в Эстонии в составе уезда Сааремаа.
 Каарма — деревня в волости Сааремаа, уезд Сааремаа, Эстония. До 2017 года - центр волости Каарма.